Зінь — українське прізвище.

Відомі носії:
 Зінь Андрій Богданович — український футболіст, захисник.
 Зінь Михайло Олексійович — канадський економіст українського походження, професор.

Українські прізвища